Dag Bjørndalen (né en 1970), biathlète norvégien ;
Ida Bjørndalen (née en 1983), handballeuse norvégienne ;
Ole Einar Bjørndalen (né en 1974), biathlète et fondeur norvégien, frère de Dag.
La Vallée de Bjørndalen.